Āq Qabāq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āq Qabāq (ort, lat 39,48, long 47,54), Ardabil, 
 Āq Qabāq (ort, lat 39,46, long 47,53), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar